Нопалиљо има више значења:

 Нопалиљо (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нопалиљо (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нопалиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику